Sündermann ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Sündermann (1864–1946), bayrischer, deutscher Gärtnereibetreiber in Österreich
 Helmut Sündermann (1911–1972), deutscher Journalist
 Marlon Sündermann (* 1998), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Sandermann
 Sindermann
 Sondermann
 Sundermann